Superettan 2000 spelades 16 april-29 oktober år 2000. Säsongen var historisk; för första gången hade Sverige en landsomfattande andradivision i fotboll. Djurgårdens IF och Malmö FF kvalificerade sig direkt för spel i Allsvenskan 2001. Mjällby AIF knep kvalplatsen men förlorade därefter dubbelmötet efter straffläggning där motståndaren var den Allsvenska 12:an BK Häcken.

Kvalificerade lag 
Följande 16 lag var kvalificerade för att spela i Superettan 2000:

Från Allsvenskan 1999  (2 lag) 

 Djurgårdens IF
 Malmö FF

Från allsvenskt kvalspel (2 lag)

 Assyriska FF (förlorade det Allsvenska kvalet mot Örebro SK med 2–3) 
 Assyriska spelade Div 1-fotboll 1999.
 Kalmar FF (förlorade det Allsvenska kvalet mot Gais med 2–3)
 Kalmar FF spelade Allsvensk fotboll 1999.Från Div 1 Norra 1999 (5 lag)

 Enköpings SK
 IF Sylvia
 IK Brage
 Umeå FC
 Västerås SK

Från Div 1 Södra 1999 (5 lag)

 Gunnilse IS
 Landskrona BoIS
 Ljungskile SK
 Mjällby AIF
 Åtvidabergs FFFrån Superettan-kval (2 lag)'''

 Café Opera (vann Superettankvalet mot Gefle IF via 2–2 (b)
 Café Opera spelade Div 2-fotboll 1999.
 Östers IF (vann Superettankvalet mot Ljungby IF med 3–2)
 Öster spelade Div 1-fotboll 1999.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Referenser

Externa länkar
 Tabellen och resultaten

Fotboll i Sverige 2000
Fotbollssäsongen 2000
2000